Mike Ryan (arts) - Iers arts
 Mike Ryan (voetbalcoach) - Amerikaans voetbalcoach
 Mike Ryan (honkbal) - Amerikaans honkballer 3th
 Mike Ryan (zanger) - Amerikaans zanger
 Mike Ryan (catcher) - Amerikaans honkballer
 Mike Ryan (voetballer) - Brits voetballer
 Mike Ryan (Nieuw-Zeelands atleet) - Nieuw-Zeelands atleet
 Mike Ryan (Amerikaans atleet) - Amerikaans atleet